Sacrifice (Black Widow-album)
Sacrifice (Gary Numan-album) 
Sacrifice (Motörhead-album) 
Sacrifice (Sylver-album)
Sacrifice (film)
Sacrifice (együttes)
Sacrifice (novella)
Sacrifice (videójáték)
Sacrifice (Smallville)